Antonio Bueno, ancien joueur espagnol de basket-ball.
 Antonio Bueno, peintre italien d'origine espagnole.